Sobiech ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Sobiech (* 1990), polnischer Fußballspieler
 Bogna Sobiech (* 1990), polnische Handballspielerin
 Jörg Sobiech (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Lasse Sobiech (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Simon Sobiech (1749–1832), deutscher katholischer Geistlicher und Theologe
 Zach Sobiech (1995–2013), US-amerikanischer Sänger